Cassandra – nierelacyjny silnik baz danych
 Cassandra (The Day Before You Came) – piosenka szwedzkiej grupy muzycznej ABBA
 Cassandra (Kasandra) – w mitologii greckiej córka Jobatesa
 Cassandra (Kasandra, Kassandra, Aleksandra) – w mitologii greckiej królewna trojańska, córka Priama, wieszczka
 HMS „Cassandra” – nazwa okrętów Royal Navy

Zobacz też 
 Kasandra (strona ujednoznaczniająca)